Pont de pedra del canal de la dreta de l'Ebre, al nucli d'Amposta, sobre un canal
 Pont de pedra d'Agramunt, a Agramunt, sobre el Sió.
 Pont de Pedra (Girona), a Girona, sobre l'Onyar
 Pont de Pedra (Riga), a Riga (Lituània), sobre el Dauvaga